Wyre (district), een district in het Engelse graafschap Lancashire
Wyre (Orkneyeilanden), een van de Orkneyeilanden
Wyre Forest, een district in het Engelse graafschap Worcestershire